SDR, sdr eller sdr. har flere betydninger:
 Søndre eller sønder - forkortelse af
 Softwaredefineret radio
 Süddeutscher Rundfunk - en tidligere tysk radiostation
 Santander Airport - IATA lufthavnskode
 Somalia - tidligere kendt som Somali Democratic Republic
 Standard Dimension Ratio - indenfor rørindustri
 Special Drawing Rights - valuering se IMF